Manzano se refiere generalmente a la planta Malus domestica, pero también puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta Viburnum lantana.

Apellido 
Manzano es también un apellido que puede referirse a los siguientes personajes:
 Eduardo Manzano (1939-), actor cómico mexicano.
 Juan Francisco Manzano (1797-1854), escritor cubano.
 Gregorio Manzano (1956-), entrenador español de fútbol. 
 Fely Manzano, actriz española.
 Jesús Manzano (1978-), exciclista español.
 Pablo Manzano (1855-1949), pintor costumbrista castellano.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 José Luis Manzano

Toponimia

Cuyín Manzano, aldea ubicada en el departamento Los Lagos en el sur de la provincia del Neuquén.
 Río Cuyín Manzano, río ubicado en el sur de la provincia del Neuquén.
 Puerto Manzano, un barrio de la localidad de Villa La Angostura.
 Manzano Amargo, localidad del departamento Minas, en la provincia del Neuquén.

Manzano, localidad en la provincia de Udine.

Manzano, lugar designado por el censo en el condado de Torrance, estado de Nuevo México.

Enlaces externos